rozgrywający – pozycja zawodnika koszykówki
 rozgrywający – pozycja zawodnika futbolu amerykańskiego
 rozgrywający – pozycja zawodnika piłki ręcznej
 rozgrywający – pozycja zawodnika piłki siatkowej
 rozgrywający – pozycja zawodnika piłki nożnej